USS Langley kan syfta på:

  – det första hangarfartyget i amerikanska flottan, konverterad från kolfartyget Jupiter 1922, borrades i sank i februari 1942 efter att ha blivit träffad av japanska störtbombare
  – kölsträckt den 10 juli 1942 och namnändrades till Hammann den 1 augusti 1942
  – ett lätt hangarfartyg i tjänst 1943, aktiv under andra världskriget och överfördes till Frankrike 1951